Крылья:

Крылья (альбом «Наутилус Помпилиус»)
Крылья (альбом Catharsis)